Tommy Sjödin, švedski hokejist, * 13. avgust 1965, Timrå, Švedska.

Sjödin je v švedski ligi igral za kluba Timrå IK in Brynäs IF, v svoji karieri pa je igral po nekaj sezon še v ligi NHL, za klube Minnesota North Stars, Dallas Stars in Quebec Nordiques, švicarski in italijanski ligi. V sezoni 1991/92 je osvojil naslov švedskega državnega prvaka, v sezoni 1996/97 pa naslov italijanskega prvaka. V sezoni 1991/92 je bil izbran za švedskega hokejista leta.  

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah in štirih Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik po ene zlate, srebrne in bronaste medalje. Za reprezentanco je nastopil na 111-ih tekmah.

Pregled kariere 

|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 82/83
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 83/84
|
| 22
| 4
| 4
| 8
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 84/85
|
| 23
| 8
| 11
| 19
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 85/86
|
| 32
| 13
| 12
| 25
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 86/87
|
| 29
| 0
| 4
| 4
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 87/88
|
| 40
| 6
| 9
| 15
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 88/89
|
| 40
| 8
| 11
| 19
|
| 52
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 6
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 89/90
|
| 40
| 14
| 13
| 27
|
| 44
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 90/91
|
| 38
| 12
| 17
| 29
|
| 77
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 40
| 6
| 15
| 21
|
| 46
|
| 5
| 0
| 3
| 3
|
| 4
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 4
| 1
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| -1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 92/93
|
| 77
| 7
| 29
| 36
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kalamazoo Wings
| IHL
| 93/94
|
| 38
| 12
| 32
| 44
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 93/94
|
| 7
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 93/94
|
| 22
| 1
| 9
| 10
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| +2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Lugano
| Švicarska liga
| 94/95
|
| 36
| 17
| 27
| 44
|
| 36
|
| 5
| 3
| 2
| 5
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 8
| 2
| 3
| 5
| +10
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Lugano
| Švicarska liga
| 95/96
|
| 30
| 3
| 21
| 24
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| -3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Lugano
| Švicarska liga
| 96/97
|
| 45
| 23
| 28
| 51
|
| 55
|
| 8
| 2
| 4
| 6
|
| 2
|-
| HC Bolzano
| Italijanska liga
| 96/97
|
| 6
| 2
| 2
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Lugano
| Švicarska liga
| 97/98
|
| 29
| 12
| 19
| 31
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Kloten
| Švicarska liga
| 98/99
|
| 33
| 6
| 19
| 25
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Evropska liga
| 99/00
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| -7
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 99/00
|
| 50
| 8
| 14
| 22
| +16
| 44
|
| 11
| 0
| 5
| 5
| -1
| 10
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 00/01
|
| 50
| 9
| 11
| 20
| +21
| 69
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| -7
| 2
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 01/02
|
| 49
| 11
| 21
| 32
| +1
| 38
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| 0
| 33
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 02/03
|
| 50
| 9
| 13
| 22
| -19
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska 2. liga
| 02/03
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| 6
| 10
| 16
| +9
| 6
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 03/04
|
| 49
| 9
| 15
| 24
| -10
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 04/05
|
| 50
| 7
| 15
| 22
| -27
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska 2. liga
| 04/05
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| 1
| 3
| 4
| +3
| 8
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 05/06
|
| 48
| 9
| 10
| 19
| +2
| 60
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 06/07
|
| 50
| 6
| 20
| 26
| +20
| 66
|
| 7
| 0
| 1
| 1
| +1
| 12
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 07/08
|
| 52
| 2
| 9
| 11
| -7
| 92
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska 2. liga
| 07/08
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| 1
| 4
| 5
| +4
| 4
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1119
| bgcolor="#7FFF00" | 232
| bgcolor="#7FFF00" | 419
| bgcolor="#7FFF00" | 651
| bgcolor="#7FFF00" | -2
| bgcolor="#7FFF00" | 1111
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 89
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 35
| bgcolor="#7FFF00" | 50
| bgcolor="#7FFF00" | +8
| bgcolor="#7FFF00" | 103
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Minnesota North Stars)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1985
Hokejisti Timrå IK
Hokejisti Brynäs IF
Hokejisti Minnesota North Stars
Hokejisti Kalamazoo Wings
Hokejisti Dallas Stars
Hokejisti Quebec Nordiques
Hokejisti HC Lugano
Hokejisti HC Bolzano
Hokejisti EHC Kloten